Les Hommes de main (The Collectors) est un téléfilm canadien réalisé par Sidney J. Furie en 1999.
 Les Hommes de main (Knockaround Guys) est un film américain réalisé par Brian Koppelman et David Levien en 2001.